Helstorfer Friedhof steht für zwei verschiedene Bestattungsanlagen in Helstorf:

 Helstorfer Kirchfriedhof, denkmalgeschützte, aufgelassene Gesamtanlage mit etlichen teils barocken Grabstelen
 Friedhof Helstorf, auf dem unter anderem der Maler Hans Kreuzer bestattet wurde